Са́льса може значити:

 Сальса — танець
 Сальса — соус
 Сальса — музичний жанр